Lommel SK (1986), een voetbalclub uit Lommel die in 2003 werd opgeheven
 Lommel SK (2554), een fusieclub die sinds 2003 bestaat, sinds 2017 onder die naam (eerder KVSK United en Lommel United)